

Osoby o nazwisku Minakowski 
 Anna Lebet-Minakowska (ur. 1963) – polska archeolog i muzealnik;
 Marek Jerzy Minakowski (ur. 1972) – polski filozof i genealog. Twórca Wielkiej Genealogii Minakowskiego;
 Wacław Minakowski (1913–1994) – polski biochemik i lekarz weterynarii;
 Władysław Minakowski (1902–1952) – polski wojskowy, podpułkownik Wojska Polskiego II RP;